Doina puede referirse a:
 Doină, lírica popular de Rumania.
 Doina (Cahul), localidad de Moldavia en el distrito de Cahul.